|-
| 150801 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150802 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150803 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150804 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150805 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150806 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150807 - ||  || 11 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150808 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150809 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150810 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150811 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150812 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150813 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150814 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150815 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150816 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150817 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150818 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150819 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150820 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150821 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150822 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150823 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150824 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150825 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150826 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150827 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150828 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150829 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150830 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150831 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150832 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150833 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150834 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150835 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150836 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150837 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150838 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150839 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150840 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150841 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150842 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150843 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150844 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150845 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150846 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150847 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150848 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150849 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150850 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150851 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150852 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150853 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150854 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150855 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150856 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150857 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150858 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150859 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150860 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150861 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150862 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150863 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150864 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150865 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150866 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150867 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150868 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150869 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150870 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150871 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150872 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150873 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150874 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150875 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150876 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150877 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150878 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150879 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150880 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150881 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150882 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150883 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150884 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150885 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150886 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150887 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150888 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150889 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150890 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150891 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150892 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150893 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150894 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150895 - ||  || 22 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150896 - ||  || 29 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150897 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150898 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150899 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150900 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-